Massendorf heißen folgende geographische Objekte:

 Massendorf (Spalt), Ortsteil der Stadt Spalt, Landkreis Roth, Bayern
 Massendorf (Gemeinde Mank), Ortschaft der Stadtgemeinde Mank, Bezirk Melk, Niederösterreich

 Massendorfer Schlucht, Schlucht nahe der Stadt Spalt, Landkreis Roth, Bayern